Пісківка — селище міського типу, Київська область, Бучанський район
 Пісківка — село, Сумська область, Сумський район
 Пісківка — річка у Київській області, права притока Тетерева